Список наиболее часто используемых терминов и понятий кёрлинга, в том числе неофициальных.

Основные определения

А 
 Антисла́йдер (), также гриппер () — специальная накладка на обувь, увеличивающая сцепление со льдом. Обычно надевается на толчковую ногу, служит для комфортного перемещения игрока по льду. См. также слайдер.

Б 
 Байтер () — камень, едва касающийся внешнего края внешней окружности дома.
 Бáттон (), центр дома, «пятак», «кнопка» — окружность в центре дома диаметром 1 фут (30,48 см).
 Боковая линия () — линия, расположенная по боковым сторонам каждой игровой площадки. Камни, касающиеся этой линии, выводятся из игры.
 Боковой гард () — Тип гарда, который находится в стороне от центральной линии; обычно используется, когда у команды есть хаммер и нужно набрать несколько очков. В кёрлинге смешанных пар в начальной расстановке используется в режиме Пауэр плей ().
 Буфер, бампер, отбойник — ограждение из материала, гасящего удары, размещённое в конце и по краям каждой игровой площадки для кёрлинга. Служит для принятия на себя ударов от вылетевших из игровой зоны камней.
 Бэк-лайн, от  — см. задняя линия.

В 
 Ведущий — см. первый.
 Вес () или сила броска — скорость, заданная камню при его выпуске.
 Вице-скип () — игрок, который руководит игрой команды во время выполнения скипом своих бросков и помогает капитану в выборе стратегии. Может быть любым «номером» в команде.
 Вращение — движение руки, придающее камню вращение вокруг своей оси по часовой стрелке или против неё — в зависимости от указания капитана.
 Второй () — игрок, бросающий третий и четвёртый камни команды в каждом энде.

Г 
 Гард () — камень-защитник. Ставится перед удачно стоящим камнем или местом, куда тот будет поставлен в дальнейшем.
 Гриппер () — см. Антислайдер.

Д 
 Дом () — зона на каждом конце ледовой полосы, «мишень» образованная четырьмя концентрическими кругами радиусом от 6 дюймов (15 см) до 6 футов (182 см). Команда, чей камень (или камни) в конце энда располагается ближе к центру «дома», выигрывает энд.
 Дро () или постановочный бросок — то есть камень, который не выбивает других камней. Устанавливается в доме или перед домом.

З 
 Задетый камень () — движущийся камень, которого коснулись игрок или какая-либо часть его экипировки. В этом случае камень выводится из игры.
 Задняя линия или бэк-лайн () — линия в конце дома, проходящая по ширине всей площадки, параллельно ти-лайн и на расстоянии 1,829 м (6 футов) от неё. Камень, который полностью пересекает внешний край бэк-лайн, выводится из игры.
 Запасной игрок () — один из игроков команды, который не принимает участия в матче, но может заменить одного из находящихся на площадке игроков.
 Запрет смещения центральных камней-защитников () - Если камень касается центральной линии в зоне свободных защитников, он не может быть сдвинут с данной позиции камнем противника до выполнения шестого броска в энде. Если же этот камень смещён, то камень команды-противника будет удалён, а смещённый камень возвращается на прежнюю позицию командой, не нарушившей правило. Правило введёно на чемпионатах мира 2022 года. 
 Зачётная линия — см. хог-лайн
 Зона свободных защитников () — зона между ти-лайн (центральная линия) и хог-лайн (зачётная линия) в игровой зоне площадки, не включающей дом. Если до выполнения шестого броска в энде, выпущенный камень выбивает за пределы площадки камень соперника, находящийся в зоне свободных защитников, выпущенный камень удаляется из игры, а все сдвинутые камни возвращаются на прежние позиции.

К 
 Камень () — игровой снаряд в кёрлинге. Представляет собой цилиндр из полированного гранита весом 19,96 кг (44 фунта), снабжённый ручкой.
 Каунтер () — любой камень, находящийся в доме или касающийся его и таким образом приносящий потенциальное очко.
 Кёрл () — см. свал.
 Кёрлер () — игрок в кёрлинг.
 Клиринг () — бросок, при котором и камень соперника и свой камень выводятся из игры.
 Колодка, хэк () — упор для ступни на льду, от которого отталкиваются игроки при выполнении броска.
 Конец дома () — зона внутри дома между линией центра дома (ти-лайн) и задней линией (бэк-лайн).

Л 
 Лёд () — во время выполнения постановочного броска (дро) или тейк-аута данный термин обозначает расстояние между щёткой скипа и целью, определяемое в зависимости от траектории и скорости движения камня.
 Лид () — синоним термина ведущий или первый.
 Линия колодок () — линия длиной 0,457 м (1 фут, 6 дюймов), расположенная параллельно ти-лайн на каждом конце центральной линии, где устанавливаются две колодки.

Н 
 Нулевой энд () — энд, в котором ни одна из команд не набрала очков.

О 
 Обнулить энд/счёт — бросок последним камнем в энде, в результате которого все камни, и свои и чужие, выходят из игры. Проводится с целью получения права последнего удара в следующем энде.

П 
 Пеббл () — капельки воды, нанесённые на лёд игровой площадки перед началом игры. Застывая, эти капли образуют бугорки, позволяющие уменьшить трение между льдом и движущимся камнем.
 Первый (), также ведущий или лид — игрок, выполняющий первый и второй броски команды в каждом энде.
 Пил () — бросок, предназначенный для освобождения игровой зоны площадки от камня-защитника, гарда.
 «Поляна», игровая площадка () — ледовая поверхность, на которой происходит игра в кёрлинг.
 Постановочный бросок — см. дро.

Р 
 Рейз () — вид постановочного броска (дро), при котором выпущенный игроком камень проталкивает другой камень.
 Ролл — см. хит-энд-ролл.

С 
 Свал () — дугообразная траектория движения камня по льду.
 Свип () — команда капитана, после которой его партнеры по команде начинают свиповать лёд.
 Свиповать, свипинг — натирание льда специальными щётками перед движущимся камнем с целью изменения его траектории движения. В месте свипования на льду образуется тонкая водяная плёнка, которая облегчает движение камня в соответствующем направлении. Игрок, выполняющий свипование, называется свипером.
 Скип () — капитан команды, определяющий стратегию игры. Находится в доме и своей щёткой выставляет «прицел» для броска. Может быть любым «номером» в команде. Во время выполнения бросков скипом, его роль выполняет вице-скип.
 Слайдер — скользкая подошва одного ботинка, облегчающая скольжение игрока по льду во время броска. См. также антислайдер.
 Сплит () разведение — вид броска, при котором выпущенный камень проталкивает в дом другой камень и сам откатывается в дом.
 Стей — см. хит-энд-стей
 Стил () — см. украсть

Т 
 Тестовый бросок () — соревнование, в котором каждая команда выполняет бросок одного камня в центр дома. Расстояние камня от центра дома измеряется и используется для определения очерёдности выполнения бросков командами в первом энде. Чей камень ближе к центру, тот получает право последнего броска в энде.
 Ти () — центр дома.
 Ти-лайн (), линия центра дома — линия, поперечно пересекающая центр «дома», параллельно хог-лайн. После пересечения камнем ти-лайн противник может начинать свиповать для облегчения его выхода из дома.
 Третий () — третий игрок, выполняющий бросок пятого и шестого камней.
 Тэйк-аут () — бросок, при котором один камень выбивает другой камень из игры.
 Тэп-бэк () — постановочный бросок, цель которого — подвинуть уже стоящий в доме камень в определённую точку.

У 
 Украсть (очко или энд) () — выигрыш энда командой, не имеющей преимущества последнего камня в энде.

Ф 
 Фриз () заморозка — разновидность дро. Постановочный камень, который ставится вплотную к уже стоящему камню. Эта комбинация трудна для разбивания.

Х 
 Хаммер () молот — последний бросок в энде. Возможность последнего броска у команды отмечается на табло специальным символом молота.
 Хог-лайн () или зачётная линия — линия в начале дорожки, проходящая по всей ширине площадки, параллельно ти-лайн на расстоянии 6,40 м (21 фут) от неё. Перед этой линией происходит толчок, скольжение и направление камня. Игрок, выполняющий бросок, должен выпустить камень из руки прежде, чем камень достигнет этой линии. Если это правило нарушено (hog line violation), камень изымается из игры.
 Хит-энд-ролл или просто ролл () — вид броска, при котором один камень выбивает из игры другой камень, откатываясь затем на другую игровую позицию.
 Хит-энд-стей или просто стей () — вид броска, при котором камень выбивает из игры камень соперника и остаётся на месте столкновения.
 Хэк-лайн — см. линия колодок

Ц 
 Центральная линия () — линия, разделяющая игровую площадку посередине. Она соединяет центры домов и продолжается на 3,658 м (12 футов) за центром каждого дома.

Ч 
 Четвёртый () — четвёртый игрок в команде, выполняющий последние два броска (седьмой и восьмой) в каждом энде.

Ш 
 Шот (), бросок — бросок кёрлингового камня.
 Шутер () — камень, которым совершается бросок.

Щ 
 Щётка () — инструмент для свипа. Щетки различаются жёсткостью материала трущей поверхности, высотой ручки и углом наклона рабочей поверхности.

Э 
 Энд () — период матча, промежуток игры, в котором команды поочерёдно выпускают по 8 камней (всего 16). Матч состоит из 10 эндов. При ничейном счёте назначается дополнительный энд — экстра-энд.
 Экстра-энд () — дополнительный энд, который определяет победителя при ничейном результате основной части игры.

Ю 
 Юла, также спиннер () — камень, совершающий большое количество вращений во время перемещения по льду.

Примечания

Ссылки 
 
 Федерация Кёрлинга России — Правила игры
 Словарь терминов кёрлинга

Кёрлинг
Спортивные глоссарии